significa «camp alt» i és un topònim freqüent a l'Alemanya del nord i les parts de l'antiga Prússia, que el 1945 es van cedir a Polònia i Rússia:

Alemanya
 Hohenfelde (Plön), municipi al districte de Plön, Slesvig-Holstein
 Hohenfelde (Steinburg), municipi al districte de Steinburg, Slesvig-Holstein
 Hohenfelde (Stormarn), municipi al districte de Stormarn, Slesvig-Holstein
 Hohenfelde (Mecklenburg), municipi al districte de Rostock, Mecklemburg-Pomerània Occidental
 Hohenfelde (Hamburg), barri d'Hamburg
 Hohenfelde (Schwedt), barri de la ciutat Schwedt de l'Oder, Brandenburg
 un barri del municipi de Borkow al districte de Ludwigslust-Parchim, Mecklemburg-Pomerània Occidental
 un barri del municipi de Ramin al districte de Vorpommern-Greifswald, Mecklemburg-Pomerània Occidental
 un barri del municipi de Schönfeld al districte de Mecklenburgische Seenplatte, Mecklemburg-Pomerània Occidental
 un barri del municipi de Sehestedt al districte de Rendsburg-Eckernförde, Slesvig-Holstein
 un barri del municipi de Thulendorf al districte de Rostock, Mecklemburg-Pomerània Occidental

Polònia
 Miłogoszcz (Będzino) (antigament Hohenfelde al districte de Köslin, Pomerània)
 Kłosy (antigament Hohenfelde al districte de Dramburg, Pomerània)
 Niwka (antigament Hohenfelde al districte de Neustettin, Pomerània) (Czaplinek)
 Osuchy (antigament Hohenfelde al districte de Stolp, Pomerània)
 Wysoka Krajenska (antigament Hohenfelde al districte de Flatow, Pomerània)(Sępólno Krajeńskie)

Rússia
 Lugowoje (Kaliningrad) (antigament Hohenfelde al districte de Friedland/Bartenstein, Prússia Oriental)

Variants
 Hohenfelden, Hochfelden, Hochfeld, Höchfelden